Тукенов:
 Тукенов, Сакен Макенович — аким города Рудный (12 февраля 1992 — 8 марта 1999).
 Тукенов, Нурлыгаин Тукенович (1912—1973) — советский геолог, Герой Социалистического Труда.